Jörg Syrlin ist der Name folgender Personen:

*Jörg Syrlin (der Ältere) (~1425–1491), deutscher Schreiner und Bildhauer
Jörg Syrlin (der Jüngere) (~1455–1521), deutscher Bildhauer und Schreiner